Psychic hat folgende Bedeutungen:

 Psychic Academy, ein Manga von Katsu Aki
 Psychic TV, eine britisch-amerikanische Techno- und Rockband

Siehe auch:
 Mentalist
 The Mentalist